Місячний сарос 128 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 18 червня 1304 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 2 серпня 2566, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 15 повних затемнень від 21 травня 1845 до 21 жовтня 2097, 23 часткових перед повними від 2 вересня 1430 до 11 травня 1827 і 19 часткових після повних від 2 листопада 2115 до 17 травня 2440.

Попереднім у серії було повне затемнення 28 серпня 2007 і наступним буде також повне 7 вересня 2025.

Найдовшим у серії повним затемненням було 37-е, яке відбулось 26 липня 1953 і тривало 100,7 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 128 

Місячні сароси